Виггер:

 Виггер — сленговый термин для обозначения белого человека, который имитирует манеры, сленг, и одежду ассоциирующуюся с афро-американской культурой.
 Виггер I (ум. 981) — маркграф Цайца с 965 года, фогт Дрюбека, фогт Цайцского епископства, граф Ватергау, Вайтагау и Духарингау.